Shigao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shigao (socken i Kina, Hunan), 
 Shigao (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar